Bajan je lahko:

 Bajan, avarski kagan, * ?, † 609
 Bajan kan, kan Bele horde (1302 – 1309), * ?, † 1309